Первый дивизион 1977 () — 35-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 30 апреля 1977 года и закончился 2 октября 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1977
Фарерские острова
1977 год на Фарерских островах